Embora se refira, em geral, e com maior propriedade às plantas do género Myrtus, a que pertence a Murta-comum, o termo Murta é também aplicado a várias espécies botânicas nativas da América do Sul e da Nova Zelândia e que pertencem, nos sistemas actuais de classificação, aos seguintes géneros:

Eugenia, em especial:
Eugenia floribunda
Eugenia insipida
Eugenia ovalifolia
Lophomyrtus
Luma
Mouriri
Mouriri guianensis
Rhodomyrtus
Syzygium
Ugni, entre outros.

Existem ainda as seguintes espécies, em cujo nome vulgar consta o termo "murta":
Murta (Murraya exotica)
Murta-cabeluda (Myrcia lanceolata)
Murta-da-Índia (Murraya paniculata) (es)
Murta-de-cheiro (Murraya paniculata) (es)
Murta-de-parida (Mouriri guianensis)
Murta-do-campo (Aglaia odorata e Myrciaria tenella)
Murta-do-mato (Coutarea hexandra)
Murta-dos-jardins (Murraya paniculata (es) e Myrtus communis tarentina) 
Murta-espinhosa (Ruscus aculeatus)
Murta-pimenta (Pimenta dioica)
Murta-comum, Murta-verdadeira, Murta-do-jardim, Murta-cheirosa ou Murta-cultivada (Myrtus communis'')

Árvores
Desambiguação